O Brasil Open é um evento tenístico disputado no Brasil. Dentre 2012 e 2018, ocorria nas quadras de saibro do Ginásio do Ibirapuera, na capital do estado de São Paulo; dentre 2001 e 2011 se passava em Sauipe, no estado da Bahia.

 São Paulo Open — torneio masculino na cidade de São Paulo, organizado pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), na categoria ATP Challenger Tour, a partir de 2020;  
 ATP de São Paulo — extinto torneio masculino na cidade de São Paulo, organizado pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP), na categoria ATP 250, entre 2012 e 2019;
 ATP da Costa do Sauipe — extinto torneio masculino no distrito de Sauipe, na Bahia, organizado pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP), na categoria ATP 250, entre 2001 e 2011.

Ligações externas 

 

Torneios de tênis no Brasil